Велика може бити:

 Велика (Плав), насеље у Општини Плав, Република Црна Гора
 Велика (Дервента), насеље у Општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Велика (општина), општина у западној Славонији, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Велика (село), село у Тесалији, Грчка
 Велика (тврђава), тврђава у Тесалији, Грчка